Teleocrater – rodzaj archozaura z kladu Avemetatarsalia, żyjącego w środkowym triasie. Jego szczątki odnaleziono w formacji Manda Beds w Tanzanii. Nazwę rodzajową wprowadził w 1956 Alan Charig, w rozprawie doktorskiej, ale jej formalnej publikacji dokonali Sterling Nesbitt i współpracownicy w 2017. Jedynym znanym gatunkiem jest T. rhadinus. Jego holotyp obejmuje kręgi (szyjne, tułowiowe i ogonowe), części obręczy barkowej i biodrowej oraz fragmenty kończyn piersiowych i miednicznych.

Klasyfikacja 
Wyniki badań histologicznych kości z 2008 wskazywały, że Teleocrater jest archozauromorfem blisko spokrewnionym z kladem Eucrocopoda. Z analiz Nesbitta i współpracowników wynika, że Teleocrater należy do Avemetatarsalia, w obrębie których tworzy wraz z Spondylosoma, Yarasuchus i Dongusuchus klad nazwany przez autorów Aphanosauria, stanowiący grupę siostrzaną dla Ornithodira.

 Uproszczony kladogram według Nesbitta i współpracowników (2017)

Przypisy 

Avemetatarsalia
Gady triasu
Wymarłe gady Afryki